Folículo pode referir-se a:

Folículo (anatomia) - um pequeno grupo esférico de células que delimita uma cavidade.
Folículo dental
Folículo piloso (ou capilar)
Folículo linfático
Folículo ovariano
Folículo da tiroide
Folículo embrionário

Folículo (fruto)

Desambiguação